Soñar no cuesta nada puede referirse a:

Películas 
 Soñar no cuesta nada (1941), película de argentina dirigida por Luis César Amadori.
 Soñar no cuesta nada (1957), película de estadounidense dirigida por Henry Levin.
 Soñar no cuesta nada (2006), coproducción de colombiana y argentina dirigida por Rodrigo Triana.

Telenovelas 
 Soñar no cuesta nada (2005), telenovela estadounidense.

Música 
 Soñar no cuesta nada (1968), canción de Los Pekenikes.
 Soñar no cuesta nada (2013), primer álbum de Isabella Castillo.